Il gruppo della franconite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della franconite 
 Franconite
 Hochelagaite
 Ternovite

Note 

Franconite